Persoon
 bijnaam van Jan Boeckhorst (1604-1668), een Zuid-Nederlandse kunstschilder
 bijnaam van Jan Vennegoor of Hesselink, een Nederlandse voetballer
 Langnek, sprookjesfiguur uit het sprookje De zes dienaren in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel
Gebouw
 Långe Jan, een vuurtoren op het Zweedse eiland Öland
 Lange Jan (Abdijtoren), bijnaam van de abdijtoren in Middelburg
 Lange Jan (Heerlen), bijnaam van een voormalige schoorsteen in Heerlen
 Bijnaam van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort
 Bijnaam van de Westertoren in Amsterdam
Snoep
 Lange Jan (snoep)